Gminy w USA:
 Pettis (ang. Pettis Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Adair
 Pettis (ang. Pettis Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pettis (ang. Pettis County) – w stanie Missouri